Mesiá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mesiá (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Kilkís, 
 Mesiá (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Kaválas, 

Robotskapade Greklandförgreningar